Полосатокрылый настоящий печник () — вид птиц из семейства печниковых. Выделяют два подвида.

Распространение 
Эндемики Бразилии. Ареалы подвидов разделены расстоянием в 1000 км. При этом обсуждается возможность того, что подвид pileatus может представлять собой отдельный вид птиц, хотя и не слишком отличных от представителей номинативного подвида. Ареал последнего, при этом, в последнее время расширяется на юг.

Описание 
Длина тела 15—16 см, вес 28 г. Мелкие печники с довольно длинным, почти прямым клювом.

Биология 
Питаются насекомыми, другими членистоногими и моллюсками — то есть, любой добычей, обнаруживаемой путем переворачивания камней и сора. Строят гнездо размером с чашку в защищенных местах из травы и растительных волокон.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/wing-banded-hornero-furnarius-figulus
 «Furnarius figulus»--Wing-banded hornero videos  на Internet Bird Collection
 Wing-banded hornero photo gallery  VIREO Photo-High Res 
 «Furnarius figulus»--Photo ; Article & species Synopsis and relationships  arthurgrosset Photo-2--Medium Res 
 Caatinga-Regional Map 

Печниковые
Животные, описанные в 1823 году
Птицы Южной Америки
Эндемики Бразилии